Melinda Czink e Mirjana Lučić-Baroni erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anna Tatišvili e Heather Watson che hanno battuto in finale Sharon Fichman e Maria Sanchez 7–5, 5–7, [10–6].

Teste di serie 

  Stéphanie Foretz Gacon /  Eva Hrdinová (primo turno)
  Sharon Fichman /  Maria Sanchez (finale)

  Eléni Daniilídou /  Aleksandra Krunić (quarti di finale) 
  Anna Tatišvili /  Heather Watson (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dow Corning Tennis Classic 2014